Devil’s Night — дебютный альбом детройтской рэп-группы D12, выпущенный 19 июня 2001 года на лейбле Shady Records.

Об альбоме 
Исполнительным продюсером альбома стал Эминем. Выпуску альбома предшествовал выпуск двух синглов: «Purple Pills» и «Fight Music». Последней песней на альбоме является «Girls» — дисс Эминема на Limp Bizkit, DJ Lethal и Эверласта. Devil’s Night также является первым альбомом, выпущенным на лейбле Эминема Shady Records, хотя лейбл активно существовал с 1999 года.

Альбом, разошедшийся в количестве приблизительно 372 000 копий за первую неделю, дебютировал на первом месте в Billboard 200.

Список композиций

Бонус-диск 
 

Песня «These Drugs» вошла в саундтрек к фильму «Кости» 2001 года.

На подверженной цензуре версии альбома песни «Purple Pills» и «Fight Music» написаны как «Purple Hills» и «Flight Music». Треки «Shit Can Happen», «Pistol Pistol» и «Pimp Like Me» обозначены соответственно как «**** Can Happen», «P***** P*****» и «**** Like Me».

Сертификация альбома 
 Германия — золотой (100,000)
 Канада — 3x платиновый (300,000)
 США — платиновый (2,100,000)
 Великобритания — платиновый (300,000)
 Франция — золотой (81,500)
 Австралия — платиновый (70,000)
 Япония — 59,923

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы Shady Records
Альбомы Interscope Records
Дебютные альбомы 2001 года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы D12
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом
Альбомы рэп-рока США